Allsvenskan i handboll 1972/1973 vanns av IF Saab, som genom seger i SM-slutspelet även blev svenska mästare.

Slutställning

SM-slutspel

Semifinaler
? 1973: IF Saab-IFK Malmö 26-18, 19-29, 19-6 (omspel, IF Saab vidare)
? 1973: SoIK Hellas-HK Drott 17-14, 19-17 (SoIK Hellas vidare)

Finaler
? 1973: IF Saab-SoIK Hellas 14-14, 22-12 (IF Saab svenska mästare)

Skytteligan
Lennart Eriksson, SoIK Hellas - 18 matcher, 107 mål

Källor
Bollsportens först och störst, Stig Gustafson, Forum bokförlag, sidorna 116 + 124 - Handboll

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1972
Sport i Sverige 1973
1972/1973
Handbollssäsongen 1972/1973